Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue des Azalées :

Avenue des Azalées à Bruxelles

Avenue des Azalées à Gardanne
 Avenue des Azalées à Hossegor
 Avenue des Azalées à Questembert
 Avenue des Azalées à Marly (Moselle)
 Rue des Azalées à Montpellier
 Rue des Azalées à Perpignan
 Avenue des Azalées à Saint-Hilaire-de-Riez
 Place des Azalées à Equeurdreville-Hainneville

Azalées Rue